Wodarz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich-Carl Wodarz (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Gerard Wodarz (1913–1982), polnischer Fußballspieler
 Hans-Peter Wodarz (* 1948), Koch und Mitbegründer der Erlebnisgastronomie
 Johannes Wodarz (* 1995), deutscher E-Sportler
 Silvius Wodarz (1930–2018), deutscher Forstbeamter sowie Umwelt- und Naturschützer